Volkseinheit bezeichnet:

 Laiki Enotita, griechische Partei
 Partei der Volkseinheit, tunesische Partei
 Unidad Popular, Wahlbündnis chilenischer Parteien